Первая улица — название улиц в разных населённых пунктах.

Россия 
 Первая улица — улица в Салавате;
 Первая улица — прежнее (до 28 мая 1963 года) название улицы Баумана в Томске.

Примечания